Panke ist der Name zweier Flüsse:

 der Panke, Nebenfluss der Spree zwischen Bernau und Berlin
 der Panke (Stepenitz), Nebenfluss der Stepenitz in der Prignitz

Panke ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Panke (* 1968), deutsche Politikerin
 Diana Panke (* 1978), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Günter Panke (* 1929), deutscher NDPD-Funktionär
 Helmut Panke (* 1946), deutscher Manager, ehemaliger BMW-Vorstandsvorsitzender
 Thomas Panke (* 1980), deutscher Webvideoproduzent

Siehe auch:
 Pankeparcours
 Pahnke (Begriffsklärung)